Ла Рана има више значења:

 Ла Рана
 Ла Рана, Сан Хосе (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Рана (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Рана (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Рана (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Рана (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Рана (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Рана (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Рана (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Рана (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Рана (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику